Maníaco-depressivo - indivíduo que sofre de perturbação mental caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e períodos de ânimo intenso
 Maníaco (emissário) - governante dos goturcos de Sogdiana de meados do século VI
 Maníacos -  filme norte-americano de 1964 do gênero terror dirigido por Hershell Gordon Lewis

Desambiguação